Andreescu puede hacer referencia a:
 Ion Andreescu (1850-82), pintor rumano.
Bianca Andreescu (2000-), tenista canadiense.